Rockfield může být:

 Rockfield (Highland) – sídlo ve Skotsku
 Rockfield (Monmouthshire) – sídlo ve Walesu
 Rockfield Studios – nahrávací studio nedaleko sídla
 Rockfield (album) – album skupiny Chinaski nahrané v tomto studiu